Тересполь:

 Тересполь — город в Польше (Бяльский повят, Люблинское воеводство).
 Тересполь — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бяльский повят, Люблинское воеводство.